Il gruppo 7 della sezione UEFA della qualificazioni al campionato mondiale di calcio femminile 2015 è composto da sei squadre: , , , ,  e .

Formula

Classifica finale

Risultati

Statistiche

Classifica marcatrici 
14 reti
  Gaëtane Thiney

10 reti
  Sanna Talonen

9 reti
  Marie-Laure Delie

7 reti
  Eugénie Le Sommer
  Fanny Vágó (1 rig.)
  Lisa Makas

6 reti
  Nina Burger

5 reti
  Wendie Renard

4 reti

  Camille Abily
  Louisa Nécib

  Emmi Alanen

  Lilla Sipos

3 reti

  Jennifer Pöltl
  Sarah Puntigam
  Élise Bussaglia (1 rig.)

  Élodie Thomis
  Dóra Zeller

  Begaim Kirgizbaeva
  Nicole Billa

2 reti

  Borislava Kireva
  Adelina Engman
  Carina Wenninger

  Sanna Saarinen
  Annica Sjölund
  Juliette Kemppi

  Mariya Yalova

1 rete

  Verena Aschauer
  Laura Feiersinger
  Nadine Prohaska
  Silvia Radoyska
  Tuija Hyyrynen
  Annika Kukkonen
  Maija Saari

  Linda Ruutu
  Anna Westerlund
  Sabrina Delannoy
  Laura Georges
  Amandine Henry
  Amel Majri
  Henrietta Csiszár

  Zsanett Jakabfi
  Zsanett Kaján
  Anita Pádár
  Zsófia Rácz
  Boglárka Szabó
  Madina Zhanatayeva

1 autorete

  Nikoleta Boycheva (a favore dell'Austria)
  Silvia Radoyska (a favore del Kazakistan)

  Maija Saari (a favore dell'Austria)
  Réka Demeter (a favore dell'Austria)

  Angéla Smuczer (a favore della Francia)
  Gabriella Tóth (a favore dell'Austria)

Note